

Linguistica 
 Outcast (pronuncia ) – termine inglese per indicare una persona rifiutata o ostracizzata

Cinema e televisione 
 Outcast – film di Dell Henderson del 1917
 Outcast – titolo originale del film di Chester Withey del 1922 Crepuscolo d'amore
 Crepuscolo d'amore (film 1928) (Outcast) – film di William A. Seiter del 1928
 Outcast – film di Robert Florey del 1937
 Outcast – film di Colm McCarthy del 2010
 Outcast - L'ultimo templare (Outcast) – film di Nick Powell del 2014
 Outcast – serie televisiva statunitense del 2016
 Outcasts – serie televisiva britannica del 2011

Letteratura 
 Outcast – romanzo di Michelle Paver del 2007
 Outcast - Il reietto – serie a fumetti di Robert Kirkman del 2014

Musica 
 Outcast – album dei Kreator del 1997
 Outcast – album degli Ektomorf del 2006
 OutKast – gruppo musicale

Altro 
 Outcast – videogioco d'azione e d'avventura del 1999

Pagine correlate 
 The Outcast
 Outcasts
 The Outcasts